Peter Lewis (né en 1990), coureur cycliste australien.
  (né en 1942), homme politique australien......
 Peter Lewis, un ancien procureur britannique, greffier de la Cour pénale internationale